Филипп Дарси (; 1352 — 24 апреля 1399) — английский аристократ, крупный землевладелец из северной части королевства, 4-й барон Дарси из Найта с 1362 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Филипп Дарси принадлежал к знатному роду французского происхождения, представители которого владели землями в северных графствах Англии. Он родился в 1352 году в семье Джона Дарси, 2-го барона Дарси из Найта, и его второй жены Элизабет Мейнилл. Джон умер в 1356 году, его владения и титул перешли к старшему сыну, тоже Джону. Оба юных Дарси оказались под королевской опекой. Доходы от семейных владений начали получать королева Филиппа Геннегау и её дочь Изабелла Английская; известно, что королевские чиновники плохо управляли владениями Дарси, так что в 1360 году понадобилась масштабная ревизия. В 1362 году Джон-младший тоже умер, и 10-летний Джон унаследовал земли и титул. В 1373 году, достигнув совершеннолетия, он вступил в свои права.

С юных лет Филипп нёс военную службу. В 1369 году он был в составе армии Джона Гонта, опустошавшей Нормандию в ходе Столетней войны, в 1380—1381 годах воевал в Бретани под началом графа Бекингема. В 1383 году барон принял от лица короля вассальную присягу Людовика II, графа Фландрского. В 1384 и 1385 годах Дарси участвовал в походах в Шотландию, которыми руководили Джон Гонт и король Ричард II соответственно, в 1385—1389 годах он командовал флотом на восточном побережье, в 1389 году должен был принять участие в очередном шотландском походе, который был отменён в последний момент.

Дарси получал приглашения во все парламенты короля Ричарда II. С 1389 года он упоминается в источниках как рыцарь королевского двора, что необычно для лорда. Барон участвовал в работе комиссий по установлению мира в тех графствах, где у него были земли, — в Йоркшире, Линкольншире, Нортумберленде. В 1397 году он полностью отстранился от общественной жизни, а в 1399 году умер.

Филипп Дарси был женат на Элизабет Грей, дочери сэра Томаса Грея и Маргарет де Пресфен. В этом браке родились:

 Джон (1377—1411), 5-й барон Дарси из Найта;
 Джоан, жена Джона Бомонта и Жиля Добене;
 Агнес (умерла в 1439), жена Джеральда Фицджеральда, 5-го графа Килдэра.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Дарси из Найта
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны
Участники англо-шотландских войн
Адмиралы Англии
Филипп Дарси, 4-й барон Дарси из Найта